Нырки́ () — населённый пункт при одноимённом остановочном пункте в Прионежском районе Республики Карелия, административно входит в состав Ладва-Веткинского сельского поселения.

До ближайшего населённого пункта Пяжиева Сельга 12 км по дорогам местного значения.

История 
В советское время административно относился к Ладваветкинскому поселковому совету (после ликвидации в 1956 году — Ладвинский сельсовет).

Население

Улицы 
 ул. Ветеранов
 ул. Люпиновая

Примечания 

Населённые пункты Прионежского района